Jan Marek Marci (1595-1677), médecin, scientifique et philosophe né en Bohême
 Jan Marek (1947-), joueur de hockey sur glace allemand
 Jan Marek (1979-2011), joueur de hockey sur glace tchèque